Лаурікоча () може відноситися до наступних понять:

 Провінція Лаурікоча — провінція в регіоні Уануко в Перу
 Культура Лаурікоча — культура / культурний період в центральній частині Перу
 Озеро Лаурікоча — озеро в центральній частині Перу
 Річка Лаурікоча — річка в центральній частині Перу, притока річки Мараньйон
 Марґос-Яровілка-Лаурікоча — індіанська мова в центральній частині Перу